Tazlina steht für:

 Tazlina (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Tazlina, Fährschiff des Alaska Marine Highway Systems, siehe Alaska-Klasse (2019)
 Tazlina Airport, einen Flughafen in Alaska
 Tazlina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Tazlina Lake, einen See in Alaska
 Tazlina River, einen Fluss in Alaska
 Tazlina Tower, einen Berg in Alaska